Сан Антонио дел Монте има више значења:

 Сан Антонио дел Монте (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио дел Монте (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио дел Монте (Окотепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио дел Монте (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио дел Монте (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио дел Монте (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио дел Монте (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио дел Монте (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Антонио дел Монте (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио дел Монте, Мануел Ранхел (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио дел Монте, Рамон Валдивија (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио дел Монте (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику